Tiril Kampenhaug Eckhoff (ur. 21 maja 1990 w Bærum) – norweska biathlonistka, wielokrotna medalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2008 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding, gdzie zajęła między innymi siódme miejsce w biegu indywidualnym. Jeszcze trzykrotnie startowała w zawodach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Novym Mescie w 2011 roku, gdzie była czwarta w sztafecie i piąta w biegu pościgowym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 17 marca 2011 roku w Oslo, zajmując 49. miejsce w sprincie. W sezonie 2011/2012 znalazła się kadrze A Norwegii. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 16 marca 2012 roku w Chanty-Mansyjsku, gdzie w tej samej konkurencji zajęła 28. miejsce. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 15 grudnia 2013 roku w Le Grand-Bornand, kończąc rywalizację w biegu pościgowym na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją tylko Wałentyna Semerenko z Ukrainy i Rosjanka Irina Starych. 6 grudnia 2014 roku w Östersund odniosła pierwsze pucharowe zwycięstwo, triumfując w sprincie. W sezonie 2019/2020 zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ulegając tylko Włoszce Dorothei Wierer. W tym samym sezonie była też najlepsza w klasyfikacji biegu pościgowego, druga w biegu masowym i trzecia w sprincie. W kolejnym sezonie triumfowała w klasyfikacji generalnej, wygrywając też klasyfikacje sprintu i biegu pościgowego.

W 2010 roku zdobyła złoty medal w drużynowym biegu patrolowym na 15 km podczas zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty. Cztery lata później wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie wspólnie z Torą Berger, Ole Einarem Bjørndalenem i Emilem Hegle Svendsenem zdobyła złoty medal w sztafecie mieszanej. Zajęła tam też trzecie miejsce w sztafecie i biegu masowym, w którym lepsze były tylko Darja Domraczewa z Białorusi i Czeszka Gabriela Koukalová. Podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku razem z Marte Olsbu, Johannesem Thingnesem Bø i Emilem Hegle Svendsenem była druga w sztafecie mieszanej. Po raz kolejny zajęła też trzecie miejsce w biegu masowym, tym razem ulegając Anastasiji Kuźminej ze Słowacji i ponownie Domraczewej.

W międzyczasie była trzecia w sztafecie mieszanej na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku. Wynik ten powtórzyła na rozgrywanych w 2016 roku mistrzostwach świata w Oslo. Zdobyła tam też złoty medal w sprincie, wyprzedzając Francuzkę Marie Dorin Habert i Niemkę Laurę Dahlmeier. Parę dni później, razem z Synnøve Solemdal, Fanny Horn Birkeland i Marte Olsbu zwyciężyła w sztafecie kobiet. Kolejne trzy medale zdobyła podczas mistrzostw świata w Östersund w 2019 roku. Najpierw razem z Marte Olsbu Røiseland, Johannesem Bø i Vetle Sjåstadem Christiansenem zwyciężyła w sztafecie mieszanej. Trzy dni później zajęła drugie miejsce w biegu pościgowym, rozdzielając Niemki: Denise Herrmann i Laurę Dahlmeier. Ponadto wspólnie z Solemdal, Olsbu Røiseland i Ingrid Landmark Tandrevold zwyciężyła również w sztafecie kobiet. Złote medale w sztafecie mieszanej i sztafecie kobiet wywalczyła też na mistrzostwach świata w Rasen-Antholz w 2020 roku. Najwięcej medali zdobyła podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku, gdzie była najlepsza w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie kobiet i sztafecie mieszanej, zajęła drugie miejsce w pojedynczej sztafecie mieszanej oraz trzecie w biegu masowym.

Jej brat, Stian Eckhoff, także był biathlonistą.

W marcu 2023 roku ogłosiła zakończenie sportowej kariery.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach chronologicznie

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie biathlonistki
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Bærum